Cave peut désigner :

Nom commun 
 une cave, une pièce en sous-sol servant de lieu de stockage ;
 une cave à vin, utilisée pour entreposer des bouteilles de vin ;
 une cave coopérative de vinification ;

Sigle 
 un CAVE, dispositif immersif de réalité virtuelle, de l’acronyme récursif anglais  ;

Toponyme 

 Cave, une commune italienne de la province de Rome ;
 Caves, une commune française de l'Aude ;
 Cave, un village du comté de Lincoln, dans le Missouri, aux États-Unis.

Patronyme 

 Colby Cave (1994-2020), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Corentin Cave (19?-), artiste français ;
  (1910-2004), écrivain américain ;
 Jean Cavé (1948-), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Pierre Cave (1952-2017), homme politique français ;
 Jessie Cave (1987-), actrice et caricaturiste britannique ;
 Joyce Cave (1902-1953), joueuse de squash anglaise ;
 Leanda Cave (1978-), triathlète britannique ;
 Nancy Cave (1896-1989), joueuse de squash anglaise ;
 Nick Cave (1957-), chanteur australien ;
 Nick Cave (1959-), plasticien américain ;
 Olivier Cavé (1977-), pianiste italo-suisse.

Titres 

 The Cave, un opéra multimédia ;
 Un cave, un film français réalisé par  Gilles Grangier, sorti en 1971 ;
 The Cave (La Crypte), un film américain réalisé par Bruce Hunt, sorti en 2005 ;
 The Cave, un jeu vidéo sorti en 2013 ;
 Cave, une chanson du groupe britannique Muse.

Divers 
 dans l'univers du divertissement :
 Cave, une société japonaise de développement de jeux vidéo ;
 une cave, la somme des jetons dont dispose un joueur sur une table de poker ;
 Dans l'argot du milieu, « Qui est niais, sot » (à l'instar du film : Le cave se rebiffe), définition d'Auguste Le Breton dans Langue verte et noirs desseins : 
 Qui est comme enfoncé, en creux : , veine cave inférieure, veine cave supérieure.
 « Fais attention ! » en latin, comme dans Cave canem, une expression latine à l'impératif signifiant littéralement « Prends garde au chien ! »

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Patronyme français